Kanton Santa Cruz bezeichnet:

 Kanton Santa Cruz (Bolivien), im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Kanton Santa Cruz (Costa Rica), in der Provinz Guanacaste, Costa Rica
 Kanton Santa Cruz (Ecuador), in der Provinz Galápagos, Ecuador